Gauermann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gauermann (1804–1829), österreichischer Maler
 Friedrich Gauermann (1807–1862), österreichischer Maler
 Jakob Gauermann (1773–1843), deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher, Vater von Carl und Friedrich Gauermann